Друга лига Црне Горе У  сезони 2013/14 је било осмо по реду такмичење организовано од стране фудбалског савеза Црне Горе од оснивања 2006. и то је други степен такмичења у Црној Гори.

У сезони 2012/13 из лиге су испали Бар из Бара и Искра из Даниловграда. У Другу лигу се пласирало Цетиње из Цетиња. У Прву лигу за сезону 2013/14 пласирао се Дечић из Туза као побједник Друге лиге.

Формат такмичења у Другој лиги у сезони 2013/14 остао је исти као и претходних година, игра се трокружним системом, свако са сваким кући и на страни по једном, док се распоред за трећи круг одређује на основу позиција на табели након прва два круга. На крају сезоне, победник Друге лиге ће изборити пласман у Прву лигу за сезону 2014/15, док ће другопласирана и трећепласирана екипа играти у баражу са десетопласираном и једанаестопласираном из Прве лиге на крају сезоне 2013/14.

Клубови у сезони 2013/14

Резултати 

Домаћини су наведени у лијевој колони. Резултати трећег круга уписани су у колони домаћина у другом реду.

Резултати по колима 

Легенда:

 Дерби мечеви

Табела и статистика 

 ФК Бокељ је нови прволигаш.
 ФК Дечић испао из Прве у Другу лигу.
 ФК Зора  испада у Трећу лигу (Средња регија) (Одустала од такмичења због финансијских проблема).
За опстанак у првој лиги, односно улазак у Прву лигу разигравају:
 ФК Могрен - 10 мјесто у првој лиги,
 ФК Морнар - 11. мјесто у првој лиги,
 ФК Беране - 2 мјесто у другој лиги,
 ФК Језеро - 3 мјесто у другој лиги.

Позиције на табели по колима

Доигравање за пласман у Прву лигу 

После завршетка првенства другопласирана екипа из Друге лиге играла је са једанаестопласираном екипе из Прве лиге за мјесто у Првој лиги у сезони 2014/15. Исто тако су играли и трећепласирани из Друге лиге против десетопласираног из Прве лиге. Побједници ових сусрета изборили су пласман у Прву лигу за сезону 2014/15, а поражени ће играти у Другој лиги Црне Горе.

Први мечеви

Други мечеви 

У Прву лигу Црне Горе 2014/15. пласирали су се Беране из Беранаи Могрен из Будве, али је ФК Морнар из Бара враћен у Прву лигу након одустајања Челика из Никшића, због финансијских разлога. Челик ће такмичење наставити уТрећој лиги.

Доигравање за пласман у Другу лигу из Треће лиге 

Трећа лига Црне Горе подијељена је на три регије (јужну, сјеверну и средњу). Након завршеног лигашког дијела у регијама, прваци играју међусобно по систему свако са сваким два пута (кући и на страни), двије екипе ће изборити пласман у Другу лигу Црне Горе, док ће трећа екипа и наредне сезоне играти у Трећој лиги, у својој регији.

У баражу учествују:

 Искра - првак Средње регије,
 Федерал - првак Јужне регије,
 Раднички - првак Сјеверне регије.

Бараж мечеви 

У Другу лигу Црне Горе 2014/15. пласирали су се Раднички из Берана и Искра из Даниловграда.

Види још 
 Друга лига Црне Горе у фудбалу

Референце

Спољашње везе 
 Званични сајт ФСЦГ

Друга лига Црне Горе у фудбалу
Црногорске фудбалске лиге у сезони 2013/14.